Der Rajon Rosdolne (ukrainisch /; russisch /, krimtatarisch Aqşeyh rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 37.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 1.231 km². Zu ihm gehören 2 Siedlungen städtischen Typs sowie 39 Dörfer, die in 10 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im Nordwesten der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Norden an das Schwarze Meer, im Nordosten an den Rajon Krasnoperekopsk, im Osten an den Rajon Perwomajske, im Süden an den Rajon Saky und im Westen an den Rajon Tschornomorske.

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung

Einzelnachweise

Weblinks 

Rosdolne